Karlshamn eller Carlshamn kan syfta på:

 Karlshamns kommun – en kommun i Blekinge län 1971–
 Karlshamn – en tätort och centralort i Karlshamns kommun
 Karlshamns stad – en tidigare stadskommun 1664–1970
 Karlshamns församling – en församling i Listers och Bräkne kontrakt, Lunds stift
 Karlshamns distrikt – ett distrikt i Karlshamns kommun och Blekinge län 2016–
 Karlshamn (dagstidning) – en dagstidning
 Karlshamns Allehanda – en dagstidning
 Karlshamns AB – ett industriföretag i Karlshamn
 Carlshamn (tidning) – en tidigare dagstidning 1864–1867
 Carlshamns Mejeri – ett livsmedelsföretag i Karlshamn
 Carlshamns Punsch – en punschsort